Donji Orahovac est un toponyme qui peut désigner :
 Donji Orovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
 Donji Orahovac, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kotor.